Morand kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Morand, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire,

Iran 

 Marand, kommunhuvudort, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar